Életjel, 1954-ben bemutatott magyar filmdráma, Fábri Zoltán rendezésében
 Életjel, Werner Herzog 1967-es filmje
 Életjel, Robin Cook 1991-es regénye